«Boom Boom» — собирательный термин для музыкальных композиций с таким же названием:
 «Boom Boom» — песня Джони Ли Хукера 1962 года.
 «Boom Boom» — песня Эмми Беджанян 2011 года, представлявшая Армению на «Евровидении-2011».
 «Boom Boom» — песня Светланы Лободы и Pharaoh 2020 года.
 «Bboom Bboom» — песня южнокорейской гёрл-группы Momoland.

См. также 
 «Boom Boom Pow»
 Boom